Kirkland ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Kirkland (Québec)
 Kirkland Island

in den Vereinigten Staaten:
 Kirkland (Arizona)
 Kirkland (Georgia)
 Kirkland (Illinois)
 Kirkland (New York)
 Kirkland (North Carolina)
 Kirkland (Texas)
 Kirkland (Washington)
 Kirkland Township (Indiana) (Adams County, Indiana)

in England:
 Kirkland (Allerdale) (Cumbria)
 Kirkland (Copeland) (Cumbria)
 Kirkland (Eden) (Cumbria)
 Kirkland (South Lakeland) (Cumbria)
 Kirkland (Lancashire)

in Schottland:
 Kirkland (Dumfries and Galloway)
 Kirkland (Fife)

Kirkland ist der Familienname folgender Personen:

 Anjanette Kirkland (* 1974), US-amerikanische Leichtathletin
 Chris Kirkland (* 1981), englischer Fußballspieler
 Dennis Kirkland (1942–2006), britischer Fernsehproduzent und Regisseur
 Douglas Kirkland (1934–2022), US-amerikanischer Fotograf
 Eddie Kirkland (1923–2011), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Gelsey Kirkland (* 1952), US-amerikanische Tänzerin
 Geoffrey Kirkland (* 1939), britischer Szenenbildner

 John Thornton Kirkland (1770–1840), amerikanischer Kleriker und Präsident der Harvard University

 Kenny Kirkland (1955–1998), US-amerikanischer Jazz-Pianist
 Lane Kirkland (1922–1999), US-amerikanischer Gewerkschaftsfunktionär
 Leroy Kirkland (1906–1988), US-amerikanischer Gitarrist, Songwriter und Arrangeur
 Mike Kirkland (* 1947), kenianischer Rallyefahrer
 Richard Rowland Kirkland (1843–1863), US-amerikanischer Soldat
 Sally Kirkland (* 1941 oder 1944), US-amerikanische Schauspielerin und Produzentin
 Samuel Kirkland (1741–1808), US-amerikanischer Missionar

Sonstiges:
 Kirkland (Dunlop), ein denkmalgeschütztes Gebäude im schottischen Dunlop